Montdidier, commune française de la Moselle
 Montdidier, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France